«Колесо времени» () — американский телесериал по мотивам цикла «Колесо Времени» Роберта Джордана. Премьера состоялась 19 ноября 2021 года на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

В мае 2021 года, ещё до премьеры первого сезона, сериал был продлён на второй сезон. В июле 2022 года сериал был продлён на третий сезон.

Сюжет 
Сюжет основан на цикле «Колесо Времени» Роберта Джордана и повествует о простых юношах из небольшой деревни — Двуречья — Ранде, Перрине и Мэте, на которых начинает охотиться Тёмный и его приспешники. К их путешествию присоединяются таинственный менестрель Том Меррилин, не доверяющий силам Айз Седай, Мудрая из этой же деревни — Найнив и её ученица, возлюбленная Ранда — Эгвейн. Морейн Дамодред, член женского ордена «Айз Седай» отправляется вместе с ребятами в путешествие для того, чтобы оберечь их и доставить в единственное безопасное место — Тар Валон.

В ролях 
 Розамунд Пайк — Морейн Дамодред
 Джоша Страдовски — Ранд ал’Тор
 Маркус Ратерфорд — Перрин Айбара
 Зои Робинс — Найнив ал’Мира
 Барни Харрис — Мэт Коутон
  — Эгвейн ал’Вир
 Дэниел Хенни — Лан Мандрагоран
 Майкл Макэлхаттон — Тэм ал’Тор
 Альваро Морте — Логайн Аблар
 Хаммед Анимашон — Лойал
 Александр Виллауме — Том Меррилин
 Йохан Майерс — Падан Фейн
 Дженнифер Чеон Гарсия — Лиане Шариф
 Мария Дойл-Кеннеди — Илла
 Дэрил Маккормак — Арам
 Нариндер Самра — Раен
  — Аланна Мосвани
 Эмманьюэл Имани — Ихвон
 Тейлор Нейпир — Максим
 Кейт Флитвуд — Лиандрин
 Кристофер Сиуреф — Абелл Коутон
 Джулиет Хауленд — Натти Коутон
 Манди Саймондс — Дейз Конгар
  — Марин ал’Вир
 Майкл Туахин — Бран ал'Вир
 Дэвид Стерн — Кенн Буйе
  — Эамон Валда
  — Джефрам Борнхальд
 Каэ Александр — Мин Фаршав
 Софи Оконедо — Суан Санчей
 Клэр Перкинс — Кирене Нагаши
 Петер Францен — Степин
 Паша Бокари — мастер Гринуэлл
 Дженнифер К. Престон — миссис Гринуэлл
 Даррен Кларк — Базел Гилл

Список эпизодов

Сезон 1 (2021)

Производство 
В 2004 году Роберт Джордан продал права на экранизацию цикла своих произведений «Колесо Времени» компании Red Eagle Entertainment.

20 апреля 2017 года было объявлено, что компания Sony Pictures Television занимается адаптацией серии книг «Колесо времени» в сотрудничестве с Red Eagle Entertainment и Radar Pictures. Шоураннером и исполнительным продюсером был назначен Рейф Джадкинс, в команду к которому вошли Рик Селвидж, Ларри Мондрэгон, Тед Филд, Майк Уэбер и Даррен Лемке. Вдова Роберта Джордана, Харриет Макдугал, станет продюсером-консультантом сериала.

2 октября 2018 года было объявлено, что компания Amazon запустила сериал в разработку. Производством занимается подразделение Amazon Studios.

Режиссёром первых двух эпизодов стала Ута Бризевиц.

Кастинг 
В июне 2019 года стало известно о том, что главную роль в сериале исполнит Розамунд Пайк.

Съёмки 
Съёмки первого сезона начались 16 сентября 2019 года. В марте 2020 года съемки в Праге были остановлены из-за пандемии COVID-19. К апрелю 2021 года съёмки эпизодов первого сезона возобновились, а в мае 2021 года были завершены.

19 июля 2021 года начались съёмки второго сезона.

Оценки критиков 
На сайте Rotten Tomatoes сериал имеет «свежий» рейтинг 82 % на основании 90 рецензий критиков со средним баллом 7,0 из 10.

На сайте Metacritic рейтинг сериала составляет 55 баллов из 100 возможных на основании на 24 рецензий критиков, что означает «средние или смешанные отзывы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Amazon Video
Телесериалы Amazon Studios
Телесериалы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Телесериалы США, запущенные в 2021 году